Хенрик -{I}- Птичар (; 876—2. јул 936) је био краљ Немачке (919—936) и војвода Саксоније (912—936). Оснивач је отонске династије немачких краљева и царева. Сматра се и првим краљем средњовековне Немачке, која се дотад звала Источна Франачка. Створио је успешну немачку војску, која је зауставила Мађаре, победила Нормане на северу и Словене на истоку. Проширио је територије Немачке и на истоку и на северу.

Биографија 

Отац му је био војводе од Саксоније, а мајка му је ћерка Карломана Баварског. Након очеве смрти 912, Хенрик постаје војвода од Саксоније. Био је често у сукобима са јужним суседима, војводама од Франконије.

Постаје краљ 

Када је 918. умро краљ Конрад I, Хенрик је по Конрадовој препоруци постао нови краљ. То је било доста неочекивано обзиром на спорове, које су Конрад и Хенрик имали од 912. до 915. око Тирингије. Наводно је учвршћивао мреже за птице, када је стигла порука да је постао краљ, па отада носи надимак „Птичар“.

На сабору у Фрицлару 919, саксонско и франконско племство изабрало је Хенрика за краља. Хенрик је одбио да буде миропомазан од стране цркве, јер је наводно желео да буде краљ изабран од народа, а не од цркве.
Војвода од Баварске, Арнулф Лоши није прихватио Хенрика као краља. Био је антикраљ до 921, када Хенрик осваја Баварску и присиљава га да се закуне на покорност.

Стил владања и војводства 

Хенрик Птичар је краљевство сматрао конфедерацијом војводстава, а себе је сматрао првим међу једнакима. Дотада су Каролинзи настојали контролисати краљевство помоћу грофова, али то су се сукобљавали краљеви интереси и интереси племства. Хенрик је допустио војводама Франконије, Швабије и Баварске да задрже потпуну унутрашњу контролу својих поседа.

У његово време, краљ се сматрао primus inter pares (први међу једнакима). Краљ и принчеви су заједно формулисали политику и позиција монархије се могла консолидовати само постепено. Чак и под Отоном Великим и каснијим монархима, изградња консензуса ће остати важна.

Лорена 

Хенрик је неколико пута покушавао да освоји Лорену, која је од 910. била у француским рукама. Рудолф Бургундијски га је великом војском спречавао у том науму. Кад је француски краљ Рудолф Бургундијски био заузет, Хенрик је поново покушао и 925. је победио Гизелберта, војводу од Лотарингије (Лорене) и тиме је Лорена поново постала део Немачке. Отада Лорена остаје вековима у немачком поседу.
Лорена постаје пето војводство у немачком краљевству. Војводства су: Саксонија, Баварска, Швабија, Франконија и Лорена.

Стварање јаке војске 

Хенрик Птичар је био успешан заповедник војске. Немачку су непрестано нападали Мађари. Хенрик им је 924. платио велики данак, с циљем да осигура десетогодишњи мир, током кога Хенрик може утврђивати градове и увежбавати нову елитну коњицу.

Новоствореном војском у којој су језгро чинили тешко оклопљени витезови кренуо је најпре источно преко Лабе. Словенске територије источно од Лабе постају лак плен нове увежбане војске. Са новоствореном војском, већ 928. осваја Хавели и Далеминци, а 929. гуши побуну у Бохемији (Чешкој). Источно од Лабе ствара читав низ нових градова, који постају одскочна даска за колонизацију словенског истока.

Победио је Мађаре и Нормане и проширио се на северу 

Када су Мађари поново напали 933, Хенрик их побеђује у бици код Риаде.

На северу су постојали стални проблеми са Норманима, Данцима, који су пљачкали градове северне Немачке. Нова војска показује се успешна и против Нормана. На северу је успео да подјарми Данце, који су дотад задавали велике проблеме северним крајевима, а особито Фризијцима. Територије Венда постају део Немачке, а Шлесвиг осваја 934. године.

Уједињена немачка племена 

Када је Хенрик I Птичар умро 2. јула 936, сва немачка племена су била уједињена у једном краљевству. Постао је први немачки краљ. Његов син Отон I, постао је цар Светог римског царства. Други син је постао војвода Баварске, а трећи син Бруно постао је надбискуп Келна.

Успеси Хенрикове власти 

Време његове владавине је обележено следећим успесима:
 зауставио је Норманске нападе на северу,
 победио је Мађаре,
 освојио је славенска подручја источно од Лабе,
 Лорена је постала део Немачке,
 створио је унутрашњи мир у краљевству и
 започео је покрштавања на северу до Скандинавије.

Наслеђе 

Хенри се вратио у пажњу јавности као лик у опери Рихарда Вагнера, Лохенгрин (1850), покушавајући да добије подршку брабантских племића против Мађара. Након што су покушаји да се постигне немачко национално јединство пропали са револуцијама 1848, Вагнер се снажно ослањао на слику Хенрија као стварног владара свих немачких племена коју су заступали пан-германистички активисти попут Фридриха Лудвига Јана.

Постоје индиције да је Хајнрих Химлер себе видео као реинкарнацију Хенрија, који је проглашен за првог краља Немачке. Химлер је неколико пута путовао у Кведлинбург да одржи церемонију у крипти на годишњицу краљеве смрти, 2. јула. Ово је почело 1936. године, 1.000 година након Хенријеве смрти. Химлер га је сматрао „првим немачким краљем” и прогласио је његову гробницу местом ходочашћа Немаца. Године 1937, краљеви остаци су поново сахрањени у новом саркофагу.

Породично стабло

Референце

Литература 

 Menzel, W. Germany from the Earliest Period. Vol I
 Arnold, Benjamin, Medieval Germany, 500-1300: A Political Interpretation . 
 Bachrach, David S., ‘The Military Organization of Ottonian German, c. 900-1018: The Views of Bishop Thietmar of Merseburg’, The Journal of Military History, 72 (2008), 1061-1088
 Bachrach, David S., ‘Exercise of Royal Power in Early Medieval Europe: the Case of Otto the Great 936-73’, Early Medieval Europe, 17 (2009), 89-419
 Bachrach, David S., ‘Henry I of Germany’s 929 Military Campaign in Archaeological Perspective’, Early Medieval Europe, 21 (2013), 307-337
 Bachrach. David S., 'Restructuring the Eastern Frontier: Henry I of Germany, 924-936', Journal of Military History, 78 (2014), 9-36
 Gillingham, John, The Kingdom of Germany in the High Middle Ages (900-1200) . 
 Leyser, Karl, Rule and Conflict in Early Medieval Society: Ottonian Saxony . 
 Leyser, Karl, Medieval Germany and Its Neighbours 900-1250 . 
 Müller-Mertens, Eckhard, ‘The Ottonians as Kings and Emperors’, in The New Cambridge Medieval History III: c. 900-1024, ed. by Timothy Reuter . 
 Nicholas, David M., The Evolution of the Medieval World: Society, Government & Thought in Europe, 312-1500 . 
 Peden, Alison ‘Unity, Order and Ottonian Kingship in the Thought of Abbo of Fleury’, in Belief and Culture in the Middle Ages: Studies Presented to Henry Mayr-Harting, ed. Richard Gameson and Henrietta Leyser . 
 Reuter, Timothy, Germany in the Early Middle Ages, C. 800-1056 (London: Longman Group. 1991)
 Reuter, Timothy ‘The ‘Imperial Church System’ of the Ottonian and Salian Rulers: a Reconsideration’, The Journal of Ecclesiastical History, 33 (2011), 347-375
 
 Bachrach. David S. "Restructuring the Eastern Frontier: Henry I of Germany, 924–936,"  Journal of Military History (Jan 2014) 78#1 pp 9–36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Karl Leyser, "Ottonian Government" The English Historical Review 96.381 (October 1981), pp 721–753.
 Middleton, John. World Monarchies and Dynasties, Taylor and Francis, 2004. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/asulib-ebooks/reader.action?docID=3569202
 Bachrach, D. S. (2011). Early Ottonian Warfare: The Perspective from Corvey. Journal of Military History, 75(2), 393–409.
 Leyser, K., & American Council of Learned Societies. (1979). Rule and conflict in an early medieval society Ottonian Saxony (ACLS Humanities E-Book). London: Arnold.

Спољашње везе 

 Хенрик I Птичар, његови преци и потомци 
 Deed by Henry I for Hersfeld Abbey, 1 June 932 with his seal, 
 Publications about Henry I in the OPAC of the Regesta Imperii

Рођени 876.
Умрли 936.
Немачки краљеви
Владари у Европи у X веку
Војводе Саксоније